Световното първенство по шахмат през 1954 г. се провежда под формата на мач между действащия световен шампион Михаил Ботвиник и Василий Смислов в Москва от 16 март до 13 май 1954 г.

До този мач Смислов достига, след като на Турнира на претендентите в Цюрих през 1953 година той е заел първото място след убедителни победи над Давид Бронщайн, Паул Керес и Самуел Решевски.

Резултати 
Мачът се състои от 24 партии, като при равенство 12-12 Ботвиник би запазил титлата си.

Ботвиник запазва шампионската си титла.

Източници 

 Информация от уеб-архива на сайта на Graeme Cree

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в СССР
Състезания по шахмат в Русия
Спорт в Москва